В соревнованиях по теннису на летних Олимпийских играх 2016 года по результатам квалификации примут участие максимум 172 спортсмена (86 мужчин и 86 женщин), которые будут соревноваться за 5 комплектов наград. Каждая страна может быть представлена максимум 12-ю спортсменами (6 мужчин и 6 женщин).

Правила квалификации 
Большинство спортсменов, которые примут участие в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, будут определены 6 июня 2016 года на основании рейтингов ATP и WTA. В одиночных разрядах выступят по 64 спортсмена, а в парных по 32 дуэта. Ещё 16 пар выступят в смешанном разряде. Каждый НОК может быть представлен не более четырьмя спортсменами в одиночных разрядах, имеющих наивысший номер в мировом рейтинге. Квалификация на Игры включает в себя ряд критериев:

Квалифицированные страны

Квалифицированные спортсмены

Одиночный разряд (мужчины)

Парный разряд (мужчины)

Одиночный разряд (женщины)

Парный разряд (женщины)

Смешанный разряд

Ссылки 
 Правила квалификации 
 Текущий рейтинг ATP 
 Текущий рейтинг WTA 
 Список квалифицированных спортсменов 

Теннис на летних Олимпийских играх 2016
2016
Квалификация на летние Олимпийские игры 2016